Rauss ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Rauss, deutscher lutherischer Pfarrer im Königreich Polen
 Johannes Rauss (1778–1833), deutsch-mexikanischer Gutsbesitzer und Unternehmer
 Károly Rauss (1905–1976), ungarischer Mikrobiologe